Beinn Fhionlaidh ist der Name folgender schottischer Berge:
 Beinn Fhionnlaidh (Creran), 959 Meter hoher Berg in Argyll and Bute
 Beinn Fhionnlaidh (Mullardoch), 1005 Meter hoher Berg in Highland